Tímea Babos e Jessica Pegula erano le detentrici del titolo, ma Babos quest'anno non ha partecipato. Pegula ha fatto coppia con Eugenie Bouchard, ma ha perso nei quarti di finale contro Macall Harkins e Nicole Rottmann.

Il doppio del torneo di tennis National Bank Challenger Saguenay 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Gabriela Dabrowski e Alla Kudrjavceva che hanno battuto in finale 6–2, 6–2 Sharon Fichman e Marie-Ève Pelletier.

Teste di serie 

  Irina Falconi /  Maria Sanchez (Quarti di finale, ritiro)
  Gabriela Dabrowski /  Alla Kudrjavceva (Campionesse)

 Sharon Fichman /  Marie-Ève Pelletier (finale) 
 Eugenie Bouchard /  Jessica Pegula (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

National Bank Challenger Saguenay 2012